Šárka peut désigner : 
 , une guerrière dans une légende bohémienne de la littérature tchèque du 

Plusieurs œuvres ont été créées d'après ce personnage légendaire : 
 Šárka, opéra tchèque de Leoš Janáček
 Šárka, opéra tchèque de Zdeněk Fibich
 Šárka, un des six poèmes symphoniques du cycle Má vlast (Ma patrie) de Smetana